Pierre Bouchard ist der Name folgender Personen:

* Pierre Bouchard (Eishockeyspieler) (Pierre Émile Bouchard; * 1948), kanadischer Eishockeyspieler
 Pierre François Xavier Bouchard (1772–1822), französischer Offizier, Entdecker des Steins von Rosetta
 Pierre-Marc Bouchard (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Jean-Pierre Bouchard, französischer Schauspieler